Margaret Kennedy peut désigner :
 Margaret Kennedy (morte en 1793), actrice et contralto irlandaise ;
 Margaret Kennedy (1886-1967), auteure de romans anglaise.